Лемья:

 Лемья (приток Конды) — река в Российской Федерации, протекает в Ханты-Мансийском АО. 
 Лемья (приток Косы) — река в России, протекает в Пермском крае, Кировской области, Республике Удмуртия.